Chanticleer (englisch für Gockel) steht für:

 Chanticleer, US-amerikanische Gesangsgruppe
 Chanticleer Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktika

Siehe auch:
 HMS Chanticleer, Schiffe der Royal Navy